

Toponymes

Christiana est une ville de la province du Nord-Ouest

Christiana est une petite ville du Delaware, dans le comté de New Castle
 Christiana est une rivière, affluent du Delaware
 Christiana est une petite ville de Pennsylvanie, dans le comté de Lancaster
 Christiana est une petite ville du Tennessee, dans le comté de Rutherford
 Christiana est une petite ville du Wisconsin, dans le comté de Dane
 Christiana est une petite ville du Wisconsin, dans le comté de Vernon

Christiana est une île des Cyclades

Christiana est une ville du comté du Middlesex

Sport 
On rencontre parfois christiana pour désigner la  technique de skieur logiquement nommée christiania en référence à l'ancien nom d'Oslo.

Christianna Brand
Christiana Thorpe

Botanique 
 Christiana est un genre de plantes appartenant à la famille des Malvaceae, (anciennement des Tiliaceae)